Боева́я гру́ппа, Боевы́е гру́ппы:
 Боевая группа — название тактическое формирование (группа) в некоторых армиях, авиациях и флотах.
 Боевые группы, также боевые (рабочие) дружины и тому подобное — проправительственные военизированные отряды в ГДР.
 Боевые группы — коммунистическое сопротивление в Болгарии во время Второй Мировой войны.

См. также 
 Боевое звено, иногда некоторыми называется боевой группой.
 Боевая организация
 Штурмовой отряд (страница значений).